Uphues ist der Familienname folgender Personen:

 Goswin Karl Uphues (1841–1916), deutscher Philosoph
 Jan Uphues (* 1987), deutscher Fußballfunktionär
 Joseph Uphues (1850–1911), deutscher Bildhauer